44-тото световно първенство по биатлон се провежда в Ханти-Мансийск, Русия между 3 и 13 март 2011 г.

Състезанията са 11 на брой в 6 дисциплини: спринт, преследване, индивидуално, масов старт, щафети за мъже, жени и смесена щафета.

Дисциплини

Смесена щафета

Спринт мъже

Спринт жени

Преследване мъже

Преследване жени

Индивидуален старт мъже

Индивидуален старт жени

Щафета мъже

Щафета жени

Масов старт мъже

Масов старт жени

Класиране по медали

Източници 

Световно първенство по биатлон
Биатлон в Русия
Спорт в Ханти-Мансийск